Beierl ist der Familienname folgender Personen:
 Katrin Beierl (* 1993), österreichische Bobfahrerin
 Manfred Beierl (* 1964), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Otto Beierl (* 1955), deutscher Jurist und Vorstandsvorsitzender der LfA Förderbank Bayern

Siehe auch:
 Baierl
 Bayerl
 Beyerl
 Bayerle
 Beierle
 Beyerle